Гарбу́зов  — прізвище українського походження. Жіноча форма — Гарбу́зова.

Відомі носії:

 Гарбузов Вадим Борисович — канадсько-австрійський бальний танцюрист і шоумен українського походження.
 Гарбузов Василь Григорович — український державний діяч, депутат Верховної Ради УРСР першого скликання.
 Гарбузов Василь Федорович — голова Держплану УРСР, міністр фінансів СРСР. Герой Соціалістичної Праці, депутат Верховної Ради УРСР 3-го скликання, депутат Верховної Ради СРСР 5-11-го скликань.
 Гарбузов Геннадій Варфоломійович — російський радянський боксер легшої ваги, бронзовий призер Олімпійських ігор (1952), заслужений майстер спорту.